Университет Кан-Нормандия — французский университет, относится к академии Кан, расположен в городе Кан. Основан в 1432 году.

История 
Университет основан в 1432 году королём Англии Генрихом VI. Изначально в университете было только два факультета: факультет канонического права и факультет гражданского права. В 1437 году открыты 3 дополнительных факультета: искусств, богословия и медицины. В период Французской революции университет закрыт в 1793 году. В 1806 Наполеон I заново открыл университет. В 1944 году во время второй мировой войны университет разрушен при бомбардировке. Понадобилось 13 лет, чтобы отстроить заново здания университета.

Структура 
В состав университета входит 11 факультетов, 8 институтов, инженерная школы и 6 докторских школ.

Факультеты:
 Факультет истории
 Факультет географии
 Факультет психологии
 Факультет политологии и юриспруденции
 Факультет точных наук
 Факультет медицины
 Факультет иностранных языков
 Факультет экономики и менеджмента
 Факультет гуманитарных наук
 Факультет физической культуры и спорта
 Факультет фармацевтики

Институты:
 Институт администрирования предприятий
 Институт по подготовке государственных служащих
 Университетский институт технологии города Алансона
 Университетский институт технологии города Кан
 Университетский институт технологии Шербур-Манш
 Университетский институт по подготовке профессоров
 Институт фундемантальной и прикладной биологии
 Профессиональный институт банковского дела и страхования

Школы по подготовке докторов наук:
 Докторская школа права
 Докторская школа экономики и менеджмента
 Докторская школа биологии, здоровья и окружающей среды
 Докторская школа химии
 Докторская школа литературы, цивилизаций и социальных наук
 Докторская школа физики

Известные выпускники 
 Барбе д’Оревильи, Жюль Амеде
 Барлеус, Каспар
 Бернарден де Сен-Пьер, Жак-Анри
 Брюнель, Изамбард Кингдом
 Дюмон-Дюрвиль, Жюль
 Анатоль Каньенкико
 Лаплас, Пьер-Симон
 Леон Ласикотьер
 Леверье, Урбен Жан Жозеф
 Руэль, Гийом Франсуа
 Сент-Эвремон, Шарль де
 Эно, Луи

См. также 
 Образование во Франции

Ссылки 
 www.unicaen.fr

Примечания 

Кан-Нормандия
Кан-Нормандия
Кальвадос